Вели́кая Дочь () — село, расположенное на территории Борзнянского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 794 жителя (2006 год).

Село Великая Дочь находится примерно в 11 км к северо-востоку от центра города Борзна. Средняя высота населённого пункта — 128 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Великая Дочь на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Борзнянского района